

Geografia 
 Villenave – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Villenave-de-Rions – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Villenave-d'Ornon – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Villenave-près-Béarn – comune francese nella regione dell'Occitania
 Villenave-près-Marsac – comune francese nella regione dell'Occitania